Petrášek je české příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Augustin Petrášek (1879–1963) – slovenský promaďarsky orientovaný katolický kněz, politik a poslanec
 František Petrášek (podnikatel) (1877–1932) – český podnikatel, výrobce automobilů v Trutnově a Hradci Králové
František Petrášek (1934–2014) – český prognostik a futurolog
Jiří Werich Petrášek (* 1956) – český ekonom a vysokoškolský pedagog, syn Jana Wericha
Tomáš Petrášek (* 1992) – český fotbalový obránce

Související články 

 Petrásek

Česká příjmení